DJSG steht für
 Deutsche Johann Strauss Gesellschaft 
 Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit, Kanton Graubünden
Abkürzung